Ossenkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Ossenkopf (* 1989), deutscher Schauspieler
 Willi Ossenkopf (1899–1966), deutscher Politiker (SPD)